Рыка́лин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Рыкалин, Николай Николаевич (1903—1985) — советский учёный в области сварки металлов и металлургии, академик АН СССР.